Шаал () — власне ім'я; поширене у вигляді прізвищ.
 Барбара Анна Шаал (. 1947) — американський учений, ботанік-еволюціоніст.
 Крістен Шаал (. 1978) — американська актриса, сценарист і комедіантка.
 Венді Шаал (. 1954) — американська актриса.